Collins kan syfta på:

 Collins – ett engelskt och irländskt efternamn
 Collins (auktor) – en auktorförkorning för flera personer
 Collins (månkrater) – en nedslagskrater på månens framsida
 6471 Collins – en asteroid
 The Collins Kids – en amerikansk rockabillyduo

Geografi

USA 

 Collins (dammbyggnad), Alabama, Lowndes County, 
 Collins, Georgia, Tattnall County, 
 Collins, Missouri, Saint Clair County, 
 Collins, Mississippi, countyhuvudort, Covington County, 
 Collins, Iowa, ort, Story County, 
 Collins, Ohio, Huron County, 
 Collins, Wisconsin, Manitowoc County,